

Legenda

Lezionari 2001-2100

Lezionari 2101-2200

Lezionari 2201-2300

Lezionari 2301-2400

Lezionari 2401-2486

Bibliografia

2001